Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Magier – polski lekkoatleta
 Antoni Magier – polski pisarz, pamiętnikarz, fizyk i meteorolog
 Maksim Magier – radziecki wojskowy